

Галкино — село, Щербактинський район, Павлодарська область

Галкино — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Галкино — присілок, Таборинський район, Свердловська область
 Галкино — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Галкино — село, Шилкинський район, Забайкальський край
 Галкино — село, Шуміхинський округ, Курганська область